Monocentrota är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Edwards 1925. Monocentrota ingår i familjen platthornsmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Platthornsmyggor
Monocentrota